Eir peut désigner :

 Eir est une déesse mineure de la mythologie nordique.
 Eir, une entreprise de télécommunication irlandaise.
 Equipment Identity Register, une base de données comportant les informations de sécurité et d'identification relatives à un téléphone mobile GSM ou UMTS.
 EIR, dans le droit européen et le domaine de l'évaluation environnementale, désigne l'évaluation des incidences sur l’environnement telle que définie par une directive relative à cette évaluation

Notes et références